Acosta peut désigner :

Patronyme 

 Agustín Acosta (1886-1979), poète cubain ;
 Alberto Acosta (né en 1966), footballeur argentin ;
 Cayetano de Acosta (1709-1780), retablier et sculpteur portugais ;
 Cecilio Acosta (1818-1881), écrivain vénézuélien ; 
 Cristobal Acosta (1515-1594), médecin et naturaliste portugais ;
 Diogo Acosta (1990-), footballeur brésilien ;
 Hilda Gadea Acosta (1925-1974), économiste péruvienne ;
 José Vicente García Acosta (né en 1972), coureur cycliste espagnol ;
 José de Acosta (1539-1600), jésuite espagnol, missionnaire et naturaliste en Amérique latine ;
 Louis Acosta (1991-), joueur français de rugby à XV ;
 Manny Acosta (né en 1984), joueur panaméen de baseball ;
 Mercedes de Acosta (1893-1968), poétesse et artiste hispano-américaine ;
 Miguelina Acosta Cárdenas (1887-1933), militante féministe et avocate péruvienne ;
 Ofelia Rodríguez Acosta (1902-1975), écrivaine, journaliste, féministe ;
 Oscar Zeta Acosta (né en 1935), avocat, écrivain et homme politique américain ;
 Óscar Acosta (1933-2014), écrivain, homme politique et diplomate hondurien ;
  (né en 1962), coureur cycliste colombien ;
 Rodolfo Acosta (1920-1974), acteur mexicain ;
 Rodolfo Acosta R. (1970-), compositeur, interprète, improvisateur et pédagogue colombien.
 Rubén Acosta (né en 1996), coureur cycliste colombien ;
 Urgel Acosta (1594-1647), écrivain portugais ;
 Valentina Acosta Giraldo (née en 2000), archère colombienne.

Toponyme

Acosta, un canton de la province de San José au Costa Rica.

Acosta : village de la province d'Alava, dans la Communauté autonome basque.

Acosta : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Acosta : l'une des 13 municipalités de l'État de Monagas ;
 Cecilio Acosta : l'une des 7 paroisses civiles de la municipalité de Guaicaipuro dans l'État de Miranda ;
 Cecilio Acosta : l'une des 18 paroisses civiles de la municipalité de Maracaibo dans l'État de Zulia ;
 Tavera Acosta : l'une des 2 paroisses civiles de la municipalité d'Andrés Mata dans l'État de Sucre.

Divers 
 Acosta, cratère d'impact sur la face visible de la Lune ;
 Le château d'Acosta (aujourd'hui détruit), château qui se trouvait sur le plateau de Montgardé à Aubergenville (Yvelines), entre Saint-Germain-en-Laye et Mantes-la-Jolie.

Patronyme hispanique